Toto je seznam měst v Panamě.

Zdaleka největší aglomerací v Panamě je Ciudad de Panamá, kde 1. ledna 2006 žilo 1 215 575 obyvatel, což představuje asi 40% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 5 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 11. května 1980, 13. května 1990 a 15. května 2000, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2006 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 
 Contraloría General de la República de Panamá
 World Gazetteer - počty obyvatel panamských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel panamských měst v historii

 
Panama
města